Taras Aleksandrovitch Burlak (en ), né le  à Vladivostok, est un footballeur international russe qui évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Naissance en février 1990
Naissance à Vladivostok
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur du Volga Nijni Novgorod
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur de l'Arsenal Toula